Il singolare maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Scott Davis che ha battuto in finale Jimmy Arias 6-1, 7-6.

Teste di serie

 Tim Mayotte (terzo turno)
 Scott Davis (Campione)
 David Pate (terzo turno)
 Jimmy Arias (finale)
 Greg Holmes (quarti di finale)
 Sammy Giammalva (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (primo turno)
 Robert Seguso (terzo turno)

 Ken Flach (terzo turno)
 Huub van Boeckel (primo turno)
 Jimmy Arias (quarti di finale)
 Jonathan Canter (quarti di finale)
 Vincent Van Patten (terzo turno)
 Glenn Michibata (semifinali)
 Russell Simpson (terzo turno)
 Menno Oosting (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1985